Прва лига 1991/92 — 1-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 21 команда, чемпионат стартовал 18 августа 1991 года и завершился 21 июня 1992 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

1991/1992
Словения
Словения
1991 год в Словении
Спорт в Словении в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992